Кравцо́в () — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 Кравцов, Анатолий Евстафьевич (1907—1984) — генерал-майор артиллерии.

Б

В 
 Кравцов, Валерий Иванович (род. 1961) — латвийский политик, общественный деятель.
 Кравцов, Василий Яковлевич (1911—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Кравцов, Виктор Фомич (1932—2014) — советский геолог, лауреат Ленинской премии.
 Кравцов, Виталий Юрьевич (род. 1999) — российский хоккеист.
 
 Кравцов, Вячеслав Валерьевич (род. 1987) — украинский баскетболист.

Г 
 Кравцов, Георгий Константинович (1925—2017) — полный кавалер ордена Славы.
 Кравцов, Гжегож (род. 1962) — польский каноист-слаломист.
 Кравцов, Григорий Михайлович (1914—1945) — Герой Советского Союза.

Д 
 Кравцов, Дмитрий Степанович (1916—1996) — Герой Советского Союза.

Е 
 
 Кравцов, Ефим Егорович (1910—1984) — Герой Советского Союза.

И 
 
 Кравцов, Игорь Александрович (род. 1973) — российский спортсмен (академическая гребля).
 Кравцов, Илья Павлович (1921—1956) — Герой Советского Союза.

К—Э 
 
 Кравцов, Константин Павлович (род. 1963) — российский поэт.
 Кравцов, Макар (настоящие имя и фамилия Макар Матвеевич Костевич; 1891—после 1939) — российский, польский и советский белорусский историк, поэт, переводчик.
 Кравцов, Максим Игоревич (род. 2002) — белорусский футболист.
 Кравцов, Михаил Ефремович (род. 1931) — советский шахтёр.
 
 Кравцов, Олег Эдуардович (род. 1961) — белорусский юрист.
 Кравцов, Ольгерд Тихонович (1912—1993) — Герой Советского Союза.
 
 Кравцов, Порфирий Фёдорович (1868—после 1917) — член III Государственной думы.
 Кравцов, Семён Иванович (1923—1985) — Герой Социалистического Труда.
 
 Кравцов, Станислав Эдуардович (1970—1996) — Герой Российской Федерации.
 Кравцов, Стефан Киприянович (ум. 1941) — епископ Русской православной старообрядческой церкви в Румынии, митрополит Белокриницкий. Иконописец.
 Кравцов, Тарас Сергеевич (1922—2013) — советский и украинский музыковед, педагог, композитор.
 Кравцов, Тимофей Кузьмич (1889—1972) — русский и советский авиатор, герой Первой мировой войны, георгиевский кавалер.
 Кравцов, Эдуард Викторович (род. 1974) — российский тренер по боксу.

Ю

Топоним 
 Кравцов — хутор в Белгородской области, Россия.
 Кравцов — хутор в Ростовской области, Россия.
 :pl:Krawców Wierch — гора (1071 m) в южной части Польши, горный массив Живецкие Бескиды.



См. также

Примечания